Gobbin ist der Name folgender Orte:

 Gobbin, Ortsteil der Gemeinde Lancken-Granitz im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern

Gobbin ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Gobbin (1833–1881), deutscher Kommunalbeamter, Oberbürgermeister von Brandenburg an der Havel und Görlitz